Kalin Bankov – calciatore bulgaro
 Nikolaj Bankov – calciatore bulgaro
 Sergej Bankov – calciatore russo